

Бюда — місто, штат Техас
 Бюда — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Буда